obrona przeciwlotnicza
 Open Programming Language
 Optimization Programming Language
 Open Publication License
 symbol akcji Orange Polska